Никола́евская — женская форма фамилии , а также топоним в России.

 Известные носительницы 
 Николаевская, Елена Матвеевна (1923—2006) — советский и российский поэт и переводчик.

Топоним

Населённые пункты 
 Николаевская — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Николаевская — деревня в Тарногском районе Вологодской области.
 Николаевская — станица в Успенском районе Краснодарского края.
 Николаевская — станица в Константиновском районе Ростовской области.
 Николаевская — станица в Дигорском районе Северной Осетии.
Николаевская — прежняя немецкая колония в Ставропольском крае, ныне в составе посёлка Иноземцево.
 Николаевская — станица в Наурском районе Чечни.
 Николаевская — прежнее название станицы Красногорская в Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии.

Железнодорожные станции 
 Николаевская — проектное название пассажирской платформы Лихоборы Малого кольца Московской железной дороги.
 Николаевская — бывшая станция Армавир-Туапсинской железной дороги. Крепости 

 Николаевская — крепость в низовьях реки Амур, второе неофициальное название - крепость Чныррах (по одноимённому рядом расположенному селу Чныррах).

 См. также 
 Николаев
 
 
 
 
 Николаевская область